Alberto Javier Amado (plus connu sous le surnom de "Kogote") est un clavieriste espagnol né à Madrid en . Il joue du clavier au sein du groupe de ska punk espagnol Ska-P depuis sa création.

Biographie 

Kogote naît à Madrid, dans le quartier de La Latina, mais a grandi à Carabanchel et a passé également une partie de son enfance avec ses cousins à Vallecas.

Depuis petit, il fut bercé par la musique mais commença à s'y intéresser sérieusement et à la percevoir différemment vers l'âge de 12 ans. Il s'est alors rendu compte qu'il avait besoin de créer de la musique, d'en jouer. Il s'est alors motivé à apprendre le seul instrument qu'il avait à portée de main : un vieux clavier appartenant à son père. Avec ce dernier, il commença à jouer quelques notes et appris ses premières chansons

Au collège, en 1988, il rencontra ceux qui allaient être les membres de son premier groupe, qui jouait du rock 'n' roll, mais leur manque d'expérience et leur jeune âge ont fait que le groupe dura à peine 6 mois.

Peu après, il intégra un groupe appelé « Akropolis », jouant du heavy metal, et avec lequel il gagna le premier prix organisé par le "Parque de Atracciones de Madrid" et enregistra une maquette en 1989. Ce projet s'est à son tour lui aussi arrêté.
Avec le chanteur, ils créèrent le groupe « Fuerza de Lugar » en 1990, avec lequel il rentra pour la première fois dans un studio professionnel , grâce à l’association des « Músicos de Hortaleza ». Après ce nouvel échec, Kogote décida d'abandonner temporairement la musique.

Il travailla pendant deux ans en tant qu'installateur de pompe à essence, dans le but de réunir des sous pour s'acheter son premier clavier professionnel. Il a alors commencé à jouer dans des noces et des banquets, chez des particuliers et dans des hôtels, mais c'était tellement éprouvant qu'il arrêta.
Durant cette période, en plus de travailler dans différents boulots, il jouait et collaborait toujours avec différents groupes, aussi bien heavy metal, rock, pop, hip-hop, rap…, toujours avec des groupes engagés, quel que soit leur style.

En 1994, il reçut un coup de téléphone de son cousin disant qu'il avait vu une annonce dans une salle de répétition de Vallecas qu'un groupe de rock cherchait un clavier. Ce fut la formation initiale de Ska-P.

Dès lors, Kogote suivit le groupe dans tous ses projets de même que Pulpul et Julio Cesar Sanchez (Julio).

Aujourd'hui, il joue également en parallèle de Ska-P dans un groupe de Reggae nommé "Salida Nuda"

Discographie

Avec Ska-P

Liens externes 
 Site officiel

Membre de Ska-P
Naissance en avril 1968
Naissance à Madrid
Musicien espagnol
Claviériste de rock